Branston kan syfta på:

Storbritannien 

 Branston, Lincolnshire, ort i England, 
 Branston, Staffordshire, ort i England, 
 Branston, Leicestershire, ort i England,